"Twinkle, Twinkle, Little Star" é uma popular canção de ninar. A sua letra foi escrita em 1800 pela poetisa britânica Jane Taylor.

Letra:

Canções de ninar